Acanthamoeba polyphaga moumouvirus („AMoV“ bzw. „APMoV“) ist eine vorgeschlagene Spezies von Riesenviren in der Familie Mimiviridae. Das Virus wurde 2008 aus Wasserproben von einem Industriekühlturm im Südosten Frankreichs isoliert, im Labor diente die Amöbe Acanthamoeba polyphaga as Wirt.

Aufbau 
Das Kapsid der Virionen (Virusteilchen) ist von ikosaedrischer Geometrie mit einem Durchmesser von ungefähr 420 nm etwas kleiner als bei den Verwandten Acanthamoeba polyphaga mimivirus oder Megavirus chilensis. Es ist von einer dichten Faserschicht bedeckt, die Fasern liegen mit einer Länge von 199 nm im Bereich anderer Mimi- und Megaviren (75 bis 125 nm).

Genom 
Das Genom von Acanthamoeba polyphaga moumouvirus besteht aus doppelsträngiger DNA und hat eine Länge von 1.021.348 bp, mehr als 200 kbp (bzw. 100 kbp) kürzer als bei Megaviren (bzw. Mimiviren).
Nach den Analysen gibt es 930 offene Leserahmen (, ORFs) und das Genom sollte 894 Proteine kodieren, wobei sich 879 als homolog zu bekannten Proteinen erwiesen. Unter diesen gab es 702 mit der größten Übereinstimmung zu Megavirus chilensis.

Vermehrungszyklus 
Während der Vermehrung bildet AMoV im Zytoplasma der Wirtszellen von A. polyphaga  Virusfabriken ähnlicher Gestalt wie dies bei Mimi- und Megaviren beobachtet wird.

Systematik 
Zusammen mit den (eigentlichen) Mimiviren um Acanthamoeba polyphaga mimivirus (ApMV) als Linie A (), den Megaviren um Megavirus chilensis (MGVc) als Linie C und den Tupanviren gehören die Moumouviren um AMoV als Linie B zur Gruppe I in der Familie der Mimiviridae; für diese Gruppe I wurde der Rang einer Unterfamilie (Mimivirinae oder Megamimivirinae) vorgeschlagen.

Mittlerweile wurde eine ganze Reihe von möglichen Vertretern der Moumouviren gefunden, auch wenn mit Stand April 2020 noch keine offizielle Bestätigung einer solchen Spezies durch das International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) erfolgt ist.

Das National Center for Biotechnology Information (NCBI) listet eine ganze Reihe von Moumouviren mit dem Rang einer Spezies oder darunter. Im Einzelnen ergibt sich etwa folgende Systematik, wobei die taxonomischen Ränge (Gattung, Spezies oder darunter) oft noch in Diskussion sind:

 Familie: Mimiviridae
 „Mimiviridae Gruppe I“ (vorgeschlagen als Unterfamilie Megamimivirinae oder Mimivirinae)
 Gattung Mimivirus
 „Mimivirus Linie A“: „Mimivirus-Gruppe“, (eigentliche) Mimiviren mit Acanthamoeba polyphaga mimivirus, ApMV

 „Mimivirus Linie B“: „Moumouvirus-Gruppe“, Moumouviren
 Spezies: Acanthamoeba polyphaga moumouvirus (AMoV bzw. APMoV) – das ursprüngliche Isolat, gefunden in Südwestfrankreich.

 Spezies Saudi moumouvirus (SDMV) – gefunden in Dschidda, Saudi-Arabien. SDMV hat 868 ORFs und einen GC-Gehalt von 25,83 %.

 Spezies: Moumouvirus goulette (AMgV) (alias Goulette-Virus: La Goulette, Tunesien)

 Spezies: Moumouvirus australiensis („MB. australiensis“) – gefunden in Australien.

 Spezies: Moumou virus M10A (alias Acanthamoeba polyphaga moumouvirus M10A) – mit einem Durchmesser von 420 nm und einer Genomlänge von 1.2 Mbp.

 Spezies: Moumouvirus alias Moumou-Virus (en. „“, incerta sedes) – dies scheint eine nicht notwendig der Gattung Mimivirus zugestellte Sammelspezies zu sein, in die man alle Vertreter der Moumouviren stellt, solange man ihnen keinen eigenen Spezies-Rang geben will.
 Moumouvirus moumou – mit Genomlânge von 1.0 Mbp, 915 ORFs sowie einem GC-Gehalt von 24,6 %. Möglicherweise identisch mit dem ersten gefundenen Vertreter der Moumouviren (als Spezies Acanthamoeba polyphaga moumouvirus).
 Moumouvirus maliensis (MB. maliensis)
 Moumouvirus saoudian – gefunden in Dschidda, Saudi-Arabien. Offenbar identisch mit dem ersten in Arabien gefundenen Vertreter der Moumouviren (als Spezies Saudi moumouvirus).
 Moumouvirus Monve (alias Monve-Virus) – gefunden in Frankreich. Der Durchmesser beträgt 390 nm
 Moumouvirus ochan (alias Ochan-Virus), – gefunden in Marseille, Frankreich.
 Moumouvirus battle49 – gefunden in Cassis, Frankreich.
 Moumouvirus boug1 – gefunden in Gafsa, Tunesien.
 Moumouvirus istres (alias Istres-Virus),  – gefunden in Istres, Frankreich.
 Borely moumouvirus – gefunden in Brasilien

 Mimivirus Linie C (Courdo11-Gruppe, Megaviren mit Megavirus chilensis, MVc)

 Tupanvirus-Gruppe, Tupanviren mit Tupanvirus, vorschlagsgemäß eine eigene Gattung

Die Zugehörigkeit der Viren zur Gattung Mimivirus ist nur bei Linie A sicher, nicht unbedingt bei den Linien B und C (siehe Tupanviren).

Vorgeschlagener phylogenetischer Baum der Gattung Mimivirus nach Abrahão et al. (2018), Fig. 4:

Anmerkung: Vorschläge in doppelten Anführungszeichen. Kursivschrift für Gattungen und Spezies (auch Vorschläge).

Virophagen 
Der Zamilon-Virophage parasitiert (neben den Mimiviren im engeren Sinn, Linie C) unter den Moumouviren (d. h. Linie B) das Moumouvirus Monve (Monve-Virus), und das Acanthamoeba polyphaga Moumouvirus (APMoV).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Alexandra Zinoviev, Kazushige Kuroha, Tatyana V. Pestova, Christopher U. T. Hellen: Two classes of EF1-family translational GTPases encoded by giant viruses, in: Nucleic Acids Research 47(11), S. 5761–5776, Juni 2019, doi:10.1093/nar/gkz296 (Hirudovirus, Catovirus und Moumouvirus)
 Didier Raoult, Anthony Levasseur, Bernard La Scola: PCR Detection of Mimivirus. Emerging Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 2017, 23 (6), S. 1044–1045, doi:10.3201/eid2306.161896, Table
 Ana Cláudia dos S. P. Andrade, Thalita S. Arantes, Rodrigo A. L. Rodrigues, Talita B. Machado, Fábio P. Dornas, Melissa F. Landell, Cinthia Furst, Luiz G. A. Borges, Lara A. L. Dutra, Gabriel Almeida, Giliane de S. Trindade, Ivan Bergier, Walter Abrahão, Iara A. Borges, Juliana R. Cortines, Danilo B. de Oliveira, Erna G. Kroon, Jônatas S. Abrahão: Ubiquitous giants: a plethora of giant viruses found in Brazil and Antarctica, in: Virology Journal, Band 15, Nr. 22, 24. Januar 2018, doi:10.1186/s12985-018-0930-x

Virusspezies
Unbestätigtes Virustaxon
Mimiviridae